Игры в группе F на чемпионате мира 2018 прошли с 17 по 27 июня 2018 года. Группа состояла из сборных Германии, Мексики, Швеции  и Республики Корея.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в группе E, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем группы E.

Команды

Таблица 

Время начала матчей указано местное.

1 тур

Матч № 11. Германия — Мексика

Матч № 12. Швеция — Республика Корея

2 тур

Матч № 28. Республика Корея — Мексика

Матч № 27. Германия — Швеция

3 тур

Матч № 43. Республика Корея — Германия

Матч № 44. Мексика — Швеция 

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Группа F чемпионата мира по футболу 2018 на сайте FIFA.com

Чемпионат мира по футболу 2018